REBCO () — это неудачный проект создания нового сорта российской экспортной нефтяной смеси. Смесь формируется в системе трубопроводов «Транснефть» путём смешения тяжелой высокосернистой нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири. REBCO аналогична по своим характеристикам марке Urals.

В настоящее время целесообразно применять обозначение   — для нефти сорта Urals, вывозимой за пределы Российской Федерации через морские порты Приморск и Усть-Луга.

На Нью-Йоркской товарной бирже нефть данной марки котируется на условиях Fob в порту Приморск.

За период с 2006-2012 года сделок на фьючерс REBCO, по данным журнала Коммерсантъ-Власть, не заключалось

Котировки REBCO на Нью-йоркской товарной бирже перестали обновляться в ноябре 2013 года. Однако внебиржевая торговля этим сортом продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Russia's New Brand of Oil  // The Washington Post, Dmitry Dokuchayev, 2006
 Журнал "Нефть России", Нужен ли России свой маркер?, 2012 

Марки нефти России